

Geografia 
 Chiaravalle – comune italiano in provincia di Ancona
 Chiaravalle Centrale – comune italiano in provincia di Catanzaro
 Chiaravalle Milanese – quartiere di Milano
 Chiaravalle della Colomba – frazione di Alseno in provincia di Piacenza

Persone 
 Bernardo di Chiaravalle (Bernard de Fontaine, abate di Clairvaux) – santo fondatore dell'abbazia di Clairvaux
 Bernie Chiaravalle – cantautore statunitense
 Gerardo di Chiaravalle
 Alchero di Chiaravalle

Altro 
 Almanacco universale del Gran Pescatore di Chiaravalle

Pagine correlate 
 Abbazia di Chiaravalle (disambigua)